Solre (rivier), een rivier in het Franse Noorderdepartement
 Solre-Saint-Géry, een deelgemeente van de Belgische gemeente Beaumont, in de provincie Henegouwen
 Solre-sur-Sambre, een deelgemeente van de Belgische gemeente Erquelinnes, in de provincie Henegouwen
 Solre-le-Château, een gemeente in het Franse Noorderdepartement